Mossagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mossagöl, sjö i Sävsjö kommun,  (2,8 ha)
Mossagölen (Bosebo socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (0,6 ha)
Mossagölen (Ökna socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (0,7 ha)

Se även
Mossegölen, sjö i Ronneby kommun, 
Mossagyl
Mossgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn